Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Ullyett che ha battuto in finale Maurice Ruah 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Markus Zoecke (primo turno)
 Kenny Thorne (secondo turno)
 Patrick Rafter (secondo turno)
 Diego Nargiso (secondo turno)

 Stefano Pescosolido (semifinali)
 Robbie Weiss (primo turno)
 Sandon Stolle (secondo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1993